Кукова има више значења:

 Кукова
 Кукова (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Кукова (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији